, ou mille francs, peut faire référence à plusieurs pièces de monnaie et billets de banque d'une valeur de  :

Numismatique

Franc belge 

 Billet de 1 000 francs Dynastie
 Billet de 1 000 francs Centenaire
 Billet de 1 000 francs Gerardus Mercator
 Billet de 1 000 francs André Grétry

Franc français 

 Billet de 1 000 francs Germinal (1800-1806)
 Billet de 1 000 francs 1817 (1817)
 Billet de 1 000 francs noir (1842)
 Billet de 1 000 francs bleu (1862)
 Billet de 1 000 francs bleu et rose (1889)
 Billet de 1 000 francs Cérès et Mercure (1927)
 Billet de 1 000 francs Commerce et Industrie (1940)
 Billet de 1 000 francs Déméter (1942)
 Billet de 1 000 francs Minerve et Hercule (1945)
 Billet de 1 000 francs Richelieu (1953)

Franc pacifique

 Billet de 1 000 francs Pacifique